Hipper ist der Familienname folgender Personen:

 Ernestine Hipper (* 1962), deutsche Szenenbildnerin und Kostümbildnerin
 Franz von Hipper (1863–1932), deutscher Admiral
 Kurt Hipper (1932–2009), deutscher Ruderer

Nach Admiral Hipper benannte Kriegsschiffe:
 Admiral Hipper, Schwerer Kreuzer der deutschen Kriegsmarine im Zweiten Weltkrieg
 Schulfregatte Hipper der Bundesmarine